Thomas Dekker ist der Name folgender Personen:

* Thomas Dekker (Dramatiker) (1572–1632), englischer Dramatiker
 Thomas Dekker (Radsportler) (* 1984), niederländischer Radsportler
 Thomas Dekker (Schauspieler) (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler